«Whitney Houston» — дебютний альбом Вітні Г'юстон. Виданий 14 лютого 1985 року лейблом Arista. Загальна тривалість композицій становить 47:23. 

Альбом є найуспішнішим в кар'єрі співачки. Обсяги його продажів становлять 25 мільйонів копій. Альбом отримав велику кількість престижних нагород і був включений до  на 254-й сходинці.

Список пісень

Чарти 
{| class="wikitable sortable"
|-
!Чарт
!Місце
|-
| Australian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
| Austrian Albums Chart
| style="text-align:center;"|3
|-
| Canadian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
| French Albums Chart
| style="text-align:center;"|13
|-
| Finnish Albums Chart
| style="text-align:center;"|2
|-
| German Albums Chart
| style="text-align:center;"|2
|-
| Italian Albums Chart
| style="text-align:center;"|11
|-
| Japanese Albums Chart (CD)
| style="text-align:center;"|2
|-
| Japanese Albums Chart (LP)
| style="text-align:center;"|4
|-
| Japanese Albums Chart (CT)
| style="text-align:center;"|6
|-
| New Zealand Albums Chart
| style="text-align:center;"|3
|-
| Norwegian Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
| Swedish Albums Chart
| style="text-align:center;"|1
|-
| Swiss Albums Chart
| style="text-align:center;"|2
|-
| UK Albums Chart
| style="text-align:center;"|2
|-
| U.S. Billboard 200<ref>{{cite web|author=|url=http://www.billboard.com/#/charts/billboard-200?chartDate=1986-03-08|title=Billboard 200 (Whitney Houston)|publisher=Billboard|date=1986-03-08|accessdate=2010-06-01|archive-date=20 жовтня 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20091020115513/http://www.billboard.com/#/charts/billboard-200?chartDate=1986-03-08}}</ref>
| style="text-align:center;"|1
|-
| U.S. Top Black Albums
| style="text-align:center;"|1
|}

 Сертифікація 

 Нагороди 
Ґреммі

American Music Awards

Billboard Music Awards

Rolling Stone Readers/Critics Picks

 Посилання 
Allmusic огляд 
 Robert Christgau огляд 
 Q :огляд 
 Rolling Stone'' огляд

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Альбоми Arista Records
Дебютні альбоми‎ 1985
Платинові музичні альбоми‎
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців